Hiob – imię męskie
 Hiob – postać biblijna, bohater Księgi Hioba
 duchowni prawosławni:
 Hiob (pierwszy patriarcha moskiewski i całej Rusi, święty prawosławny)
 Hiob (Borecki)
 Hiob (Kresowycz)
 Hiob (Osacky)
 Hiob (Pawłyszyn)
 Hiob (Potiomkin)
 Hiob (Smakouz) 
 Hiob (Tywoniuk)
 „Hiob” – dramat autorstwa Jana Pawła II